Jardim Inglaterra é um bairro localizado na zona sul de Londrina .

Características
Grande parte das ruas do bairro tem nome de países da Europa.

Principais Vias

 Av. Dez de Dezembro
 Av. Inglaterra
 Av. Portugal
 R. Albânia
 R. Bélgica
 R. Dinamarca
 R. Escócia
 R. Finlândia
 R. Iugoslávia
 R. União Soviética
 R. China

Subdivisões

 Conjunto das Flores
 Conjunto Garcia Cid
 Conjunto Habitacional Três Marcos
 Conjunto Jurumenha
 Conjunto Vale dos Tucanos
 Jardim Adriana I
 Jardim Adriana II
 Jardim Arpoador
 Jardim Bourbon
 Jardim Cristo Rei
 Jardim Esperança
 Jardim Igapó
 Jardim Isadora
 Jardim Oscavo Santos
 Jardim Santos Paulo
 Jardim São Vicente
 Jardim Vale do Sol
 Jardim Vilas Boas

Inglaterra